Настольный теннис на Летних Олимпийских играх 1988. 

Это был дебют настольного тенниса на Олимпийских играх. Было разыграно 4 комплекта наград. Успешнее всего выступили хозяева соревнований — спортсмены Республики Корея — и теннисисты Китая. Кроме них награды завоевали лишь ещё 2 страны — Югославия (1 серебро и 1 бронза) и Швеция (1 бронза). Ни одной стране не удалось выиграть медали во всех 4 разрядах.

После 1988 года китайские теннисистки пока не отдали соперницам ни одного золота на Олимпийских играх. У мужчин после 1988 года игроки не из Китая сумели выиграть два золота.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины. Одиночный разряд

Мужчины. Парный разряд

Женщины. Одиночный разряд

Женщины. Парный разряд

См. также

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Настольный теннис в Южной Корее